Qianshan, población china en la provincia de Liaoning.
Qianshan, parque nacional en la provincia de Liaoning, en China.
Qianshan, población en la provincia de Anhui, China.
Qianshan montañas que hacen de frontera natural entre Corea del Norte y China